Arnaud – forma francese del nome proprio di persona italiano Arnaldo

Geografia
Arnaud – fiume del Canada
Arnaud – comune di Haiti nell'arrondissement di Anse-à-Veau

Persone
Anne-François Arnaud (1787-1846) – pittore francese
Antoine Armand Arnaud (1831-1885) – politico e giornalista francese
Bruno Edmondo Arnaud (1901-1943) – militare e partigiano italiano
Davy Arnaud (1980) – ex calciatore statunitense
Étienne Arnaud (1879-1955) – regista e sceneggiatore francese
Fede Arnaud (1921-1997) – sceneggiatrice, doppiatrice e direttrice di doppiaggio italiana
François Arnaud (1985) – attore canadese
François-Thomas-Marie de Baculard d'Arnaud (1718-1805) – scrittore, poeta e drammaturgo francese
Georges Arnaud (1917-1987) – scrittore, giornalista e drammaturgo francese
Georges-Jean Arnaud (1928) – scrittore francese
Gian Aldo Arnaud (1929-2013) – politico italiano
Henri Arnaud (1641-1721) – pastore protestante francese
  Henri Arnaud Antchouet Rebienot (n. 1979) –  calciatore gabonese, di ruolo attaccante 
 Leo Arnaud (1904-1991) – compositore francese naturalizzato statunitense, 
Loris Arnaud (1987) – calciatore francese
Marie-Hélène Arnaud (1934-1986) –  modella e attrice francese.
Michèle Arnaud (1919-1998) – cantante francese